Э́дди Маккли́нток (, родился 27 мая 1967 года, США) — американский актёр кино и телевидения.

Биография 
Эдди Макклинток родился 27 мая 1967 года в американском штате Огайо.

Окончил университет в Дейтоне (факультет деловых коммуникаций).

В 2005 году актёр женился на Линн Санчес. У них два сына — Джек и Макс.

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Эдди МакКлинток: биография актера, oseriale.ru 

Выпускники Государственного университета Райта